Альканар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Монтсия. Занимает площадь 47,1 км². Население — 10545 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Бордер-сюр-л’Эшес (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Datos generales
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны